Gestohlenes Leben steht für:

 Gestohlenes Leben, ein Alternativtitel von Der Mantel (1952), italienischer Film von Alberto Lattuada
 Gestohlenes Leben. Schicksal einer politischen Emigrantin in der Sowjetunion, Buch von Susanne Leonhard

Siehe auch:

 Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben (2022), deutscher Fernsehfilm von Stefan Bühling
 Thirteen – Ein gestohlenes Leben (2016), britische Fernsehserie von Marnie Dickens